Der Begriff Zivilpolizei bezeichnet:

 den Streifendienst der Polizei, bei der die Polizeieigenschaft nicht erkennbar ist, siehe Zivilstreife
 die brasilianische Kriminalpolizei, siehe Zivilpolizei (Brasilien)